Genesis (din greacă γένεσις, înseamnă "origine") se poate referi la:

Literatură
 Book of Genesis (din engleză Cartea genezei)
 Genesis creation narrative, the specific creation story in the Book of Genesis
 The Book of Genesis (comics), carte comică de Robert Crumb
 Genesis (DC Comics), a 1997 DC Comics crossover
 Genesis (comics), a Marvel Comics villain
 Genesis, a fictional comics character in Preacher
 Genesis, a 1951 story by H. Beam Piper
 Genesis, a 2000 story by Poul Anderson
 Genesis (novel), a 2006 work by Bernard Beckett
 Genesis, the first part of Aldenicum poem by Avropa Karabasan
 Genesis, a 2007 story by Paul Chafe
 Genesis (journal), a scientific journal of biology
 Genesis (magazine), a pornographic magazine
 Genesis Publications, a British publishing company

Muzică
 Genesis P-Orridge (born 1950), muzician englez
 Genesis, o formație rock engleză
 Génesis, formație folk rock columbiană

Albume
 Genesis (Genesis album), al 12-lea album de studio de Genesis
 Genesis (Elvin Jones album), an album by American jazz drummer Elvin Jones recorded in 1971
 Genesis (Busta Rhymes album), the fifth studio album by Busta Rhymes
 Genesis (Job for a Cowboy album), the debut full-length album by Job for a Cowboy
 Genesis (Rotting Christ album), the seventh full length album by  Rotting Christ
 Genesis (Talisman album), the 2nd studio album by Talisman
 Genesis (The Gods album), the debut album by the British band The Gods
 Genesis (Joy Williams album), the third album from Christian pop artist Joy Williams
 Genesis (S.H.E album), the third studio album by Taiwanese Mandopop girl group S.H.E.
 The Genesis, a 2002 album by Yngwie Malmsteen
 Génesis (album), a 2012 album by Mary Ann Acevedo
 Genesis, a 2000 album by Coprofago

Cântece
 "Genesis" (song), cântec dey Michalis Hatzigiannis, la Eurovision 1998
 "Genesis", cântec de Justice
 "Genesis", cântec de Grimes
 "Genesis", cântec de Glass Casket
 "Genesis", cântec de Running Wild
 "Genesis", cântec de Jorma Kaukonen from his album Quah
 "Génesis", a Spanish song and single by Mary Ann Acevedo from her album "Génesis" (2012)
 "Génesis", a Spanish song by Mägo de Oz
 Génesis (Lucecita Benítez song), a 1969 Spanish song written by Guillermo Venegas Lloveras, winner of prize at the first World Festival of Latin Song
 "Génesis", a Spanish song by Argentine rock group Vox Dei

Software
 GENESIS (software), GEneral NEural SImulation System
 Genesis3D, a software library
 Genesis LPMud, the first MUD of the LPMud family
 Norton 360, codenamed Project Genesis or simply Genesis
 X-COM: Genesis, a computer game
 Genesis Rhapsodos, one of the Characters of the Final Fantasy VII series

Televiziune și film

Televiziune
 Genesis (Heroes), episodul pilot din Heroes
 Genesis (Quantum Leap episode)
 Genesis (Sliders), an episode of Sliders
 Genesis (Survivors), an episode of Survivors
 Genesis (Star Trek: The Next Generation), a 1994 episode of Star Trek: The Next Generation
 Genesis II (film), a 1973 science fiction TV movie created and produced by Gene Roddenberry
 Genesis Awards, television awards
 Genesis Entertainment, a News Corporation subsidiary
 Genesis Television Network, an American religious network
 TNA Genesis, a professional wrestling pay-per-view program
 Zoids: Genesis, the fifth anime installment of the Zoids franchise
 Genesis (Air Gear), a fictional Air Trek team in Air Gear
 Genesis (TV series), a Filipino series dubbed as a "science-fiction drama" on the GMA Network.

Film
 Genesis (1986 film) a Hindi film by Mrinal Sen
 Genesis (1999 film), a 1999 Malian film
 Genesis (2004 film), a 2004 documentary film
 [REC]³: Genesis (2012 film), a 2012 Spanish horror film directed by Paco Plaza
 Project Genesis and the Genesis Planet, a fictional technology and the planet created by it in Star Trek II: The Wrath of Khan and Star Trek III: The Search for Spock

Transportare

Vehicule
 Bertone Genesis, a concept truck
 GE Genesis, a locomotive
 Hyundai Genesis, a luxury sedan built by Hyundai Motor Company
 Hyundai Genesis Coupe, a sports coupe version
 SlipStream Genesis, kit aircraft
 Oasis class cruise ship, a class of Royal Caribbean cruise ships, formerly known as Project Genesis
 Yamaha FZR600 Genesis, a Motorcycle known as the FZR 600 genesis

Sondă
 Genesis (sondă), o sondă NASA folosită pentru a preleva probe solare
 Genesis I, o sondă privată produsă de Bigelow Aerospace
 Genesis II, apărută după  Genesis I

Companii

 Genesis Microchip, a semiconductor company acquired by STMicroelectronics in 2007
 Genesis Pharmaceuticals, a Pharmaceutical company in the Middle East, Egypt
 Genesis Energy Limited, a New Zealand electricity generator and retailer
 Genesis Energy, a solar company

Altele
 Genesis (camera), a high-definition camera by Panavision
 Genesis Rock, a sample of lunar crust retrieved by Apollo 15 astronauts
 Sega Genesis, a video game console also known as the Sega Mega Drive